6. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 3. – 13. 12. 1975 v Sovětském svazu. Mistrovství se zúčastnilo 12 družstev, rozdělených do tří čtyřčlenných skupin, z nichž první dva týmy postoupily do finálové skupiny. Týmy, které v základní skupině skončily na třetím a čtvrtém místě hrály o 7. - 9. resp. o 10. - 12. místo. Mistrem světa se stal tým NDR.

Výsledky a tabulka

Základní skupiny

Skupina A 

 Rumunsko - 24:18 (12:8)

3. prosince 1975 - Vilnius

 -  21:12 (11:6)

3. prosince 1975 - Vilnius

 Rumunsko -  13:10 (6:3)

4. prosince 1975 - Vilnius

 -  21:13 (10:3)

4. prosince 1975 - Vilnius

 Rumunsko -  20:6 (9:2)

5. prosince 1975 - Vilnius

 -  16:8 (9:5)

5. prosince 1975 - Vilnius

Skupina B 

 -  17:9 (7:6)

3. prosince 1975 - Rostov na Donu

 -  41:3 (20:2)

3. prosince 1975 - Rostov na Donu

 -  28:6 (14:3)

4. prosince 1975 - Rostov na Donu

 -  16:9 (7:5)

4. prosince 1975 - Rostov na Donu

 -  11:8 (7:6)

5. prosince 1975 - Rostov na Donu

 -  25:8 (13:4)

5. prosince 1975 - Rostov na Donu

Skupina C 

 NDR -  24:6 (9:4)

3. prosince 1975 - Kyjev

 SSSR -  USA 33:4 (11:2)

3. prosince 1975 - Kyjev

 -  USA 21:6 (10:3)

4. prosince 1975 - Kyjev

 NDR -  SSSR 10:10 (6:6)

4. prosince 1975 - Kyjev

 NDR -  USA 29:8 (15:3)

5. prosince 1975 - Kyjev

 SSSR -  15:8 (9:3)

5. prosince 1975 - Kyjev

Finále 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

 NDR -  10:9 (6:6)

7. prosince 1975 - Kyjev

 SSSR -  Rumunsko 17:16 (13:8)

7. prosince 1975 - Kyjev

 -  13:13 (7:4)

7. prosince 1975 - Kyjev

 NDR -  13:12 (7:6)

9. prosince 1975 - Kyjev

 SSSR -  16:8 (12:2)

9. prosince 1975 - Kyjev

 -  Rumunsko 11:10 (9:6)

9. prosince 1975 - Kyjev

 SSSR -  17:12 (7:6)

11. prosince 1975 - Kyjev

 -  12:5 (6:1)

11. prosince 1975 - Kyjev

 NDR -  Rumunsko 10:7 (5:4)

11. prosince 1975 - Kyjev

 Rumunsko -  12:11 (6:6)

13. prosince 1975 - Kyjev

 NDR -  17:11 (7:7)

13. prosince 1975 - Kyjev

 -  SSSR 12:10 (6:5)

13. prosince 1975 - Kyjev

O 7. - 9. místo 

 -  14:11 (9:5)

7. prosince 1975 - Vilnius

 -  16:9 (9:5)

8. prosince 1975 - Vilnius

 -  12:10 (8:4)

9. prosince 1975 - Vilnius

O 10. - 12. místo 

 -  USA 17:10 (6:5)

7. prosince 1975 - Vilnius

 USA -  14:13 (9:8)

8. prosince 1975 - Vilnius

 -  26:10 (14:3)

9. prosince 1975 - Vilnius

Soupiska 
1.  NDR

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (en) Sportovní statistiky
 (en) Oficiální stránky IHF
 (de) sport-komplett.de
 (cs) Archiv časopisů

Mistrovství světa v házené žen
Házená v roce 1975
Házená v Sovětském svazu
Sportovní události v Sovětském svazu
Sport v Sovětském svazu v roce 1975